Silly kan syfta på:

 Silly (musikgrupp) - tyskt rock/popband
 Silly Symphonies - serie av 75 amerikanska animerade kortfilmer
 Silly Really -  singel av Per Gessle

Geografi

Belgien 

 Silly, Belgien, kommun, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Silly-en-Saulnois, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Silly-la-Poterie, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Silly-le-Long, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Silly-sur-Nied, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Silly-Tillard, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Belgienförgreningar